Trinity, även kallat Troitsa, är en bandyklubb ifrån Ulan Bator, Mongoliet. Klubben startades av Alexej Trubatj, rysk-ortodox präst i Heliga Treenighetens Församling (Svjato - Troitskij Prichod/Свято - Троицкий приход), som fick idén att spola en bandyplan vid Treenighetskatedralen i Ulan Bator efter att han blivit bekant med tidigare Bajkal-Energija-tränaren Jevgenij Vyborov. Under säsongen 2007/2008 deltog laget i den ryska andraligan i bandy under namnet Erdenet där Jevgenij Vyborov var lagets tränare. Säsongen 2009/2010 deltog man i det Ryska bandyförbundets turnering för äldre pojklag där man ställdes mot ungdomslag från HK Jenisej Krasnojarsk, Lokomotiv Irkutsk och Sajany-Chakasija Abakan. Det slutade med vinst mot Sajany-Chakasija med 0-2 och förlust mot Jenisej 9-0 och Lokomotiv 5-1
. Klubben har även flera spelare representerade i Mongoliets bandylandslag.

Spelartrupper

Ryska Div.1 Grupp IV 07/08 
Laget spelade sina matcher i Irkutsk under namnet Erdenet, tränare var Jevgenij Vyborov. Tyvärr fick man dra sig ur serien efter 8 omg.

Turnering för äldre pojklag 09/10 
Laget som deltog i turneringen.

Källor

Externa länkar
 Lagbild: 

Bandyklubbar i Mongoliet